Salutatio steht für

 Salutatio (Hof), die zeremonielle Begrüßung am römischen Kaiserhof
 Salutatio (Urkunde), die Grußformel in mittelalterlichen Urkunden